Les mots Chinensis (masculin ou féminin) et Chinense (neutre) sont deux déclinaisons (notamment du nominatif singulier) d'un adjectif du latin contemporain signifiant « chinois, de Chine ».

En taxonomie, les mots chinensis et chinense (en italique et sans majuscule) servent d'épithète spécifique ou de nom subspécifique pour nommer des espèces et sous-espèces animales ou végétales originaires de Chine. Pour les espèces et sous-espèces concernées, consulter les listes générées automatiquement : chinensis, chinense.

Épithète spécifique